Корсаковичи  — топоним:

Беларусь 
 Корсаковичи — деревня, Зембинский сельсовет, Борисовский район, Минская область
 Корсаковичи — деревня, Олехновичский сельсовет, Молодечненский район, Минская область